TNT es un canal de televisión por suscripción español de origen estadounidense dedicado a series de televisión y a cine apto para todo público. Inició sus emisiones en España el 1 de mayo de 2007 como canal exclusivo de la plataforma Digital+ (actualmente Movistar Plus+), aunque actualmente está disponible en múltiples plataformas de pago. El 20 de septiembre de 2011, lanzó su variante en alta definición. 

El 27 de febrero de 2023 se anunció que TNT en España sería reemplazado por Warner TV el 14 de abril del mismo año.

Programación

Series 
Así somos
Big Bang
Black-ish
¡Cámara y acción!
Chicago Med
Crónicas Vampíricas
Dame un respiro
Dawson crece
Doctor en Alaska
Dos hombres y medio
El Mentalista
Falling Skies
FBI (serie de televisión)
Friday Night Lights (serie de televisión)
Kung Fu (serie de televisión de 2021)
La Guerra en Casa
Loco por ti
Lo que me gusta de ti
Lucifer (serie de televisión)
Major Crimes
Miracle Workers
Mom (serie de televisión)
Prodigal Son
Raised by Wolves (serie de televisión)
Samantha ¿qué?
Sigue Soñando
The Flash (serie de televisión de 2014)
The Office
The Rookie (serie de televisión)
The Wire
V (serie de TV de 2009)
Vikings (serie de televisión)
Vota/Vamos Juan

Adult Swim en TNT 
Aqua Teen Hunger Force
Arroz pasado
Close Enough
El show de Ricky Gervais
Final Space
Frisky Dingo
Harvey Birdman
La familia Goode
Lucy, la hija del diablo
Metalocalipsis
Robot Chicken
Squidbillies
Rick y Morty
Samurai Jack (5ª temporada)

Producción original

Series de televisión

Programas de televisión

Véase también 
 TCM
 TCM Autor
 Cartoon Network
 Boomerang
 Cartoonito
Boing

Referencias

Enlaces externos 

Canales de televisión por suscripción de España
Cadenas de televisión en alta definición de España
TNT